Алекса́ндр Миха́йлович Абра́мов:
 Абрамов, Александр Михайлович — русский военный деятель, Георгиевский кавалер IV класса (1915).
 Абрамов, Александр Михайлович — советский работник, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Абрамов, Александр Михайлович (1946—2015) — российский педагог и учёный-математик, член-корреспондент Российской академии образования.